Austria:
 Oeynhausen – miejscowość
Niemcy:
 Oeynhausen – dzielnica Nieheim
 Bad Oeynhausen – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Minden-Lübbecke
Inne:
 Oeynhausen – ród